Znak () — различные значения.

 Znak — политическое движение польских католиков;
 Znak — издательство в Польше
 Znak — журнал в Польше.

См. также 
 Знак (значения)
 Znak.com — российское интернет-издание.